Haluzice est un toponyme qui peut désigner :

Haluzice, une commune du district de Nové Mesto nad Váhom, dans la région de Trenčín.

Haluzice, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.